Глухо́вский сельсове́т — вновь образованное в 2009 году муниципальное образование — сельское поселение в Воскресенском районе Нижегородской области путём объединения сельских поселений Глуховского сельсовета и Красноярского сельсовета.

Административный центр — село Глухово .

Население

Состав сельского поселения

Примечания

Ссылки

См. также 

Муниципальные образования Воскресенского района (Нижегородская область)
Сельские поселения Нижегородской области